Moksja (rivier);  een rivier in Rusland
 Moksja (volk); stam van de Mordwienen
Moksja (taal); een van de twee hoofddialecten van het Mordwiens

Zie ook:
Moksha, een term uit de yogafilosofie